228 км, 228-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены остановочные и обгонные пункты, разъезды и пр.

 228 км — другое название обгонного пункта Лес Южно-Уральской железной дороги. Код: 810620.
 228 км — наименование разъезда Сирень Свердловской железной дороги до ноября 2020 года. Код: 784638.
 228 км — остановочный пункт Свердловской железной дороги. Код: 787918.
 228 км — остановочный пункт Московской железной дороги. Код: 202915.

Примечания